Bartolomeo Carafa della Spina – cavaliere dell'Ordine dell'Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme
 Carlo Carafa della Spina – cardinale italiano
 Domenico Carafa della Spina di Traetto – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Francesco Carafa della Spina di Traetto – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Fortunato Ilario Carafa della Spina – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Giovanni Carafa della Spina – militare italiano
 Palazzo Carafa – edificio di Roccella Ionica appartenuto per diversi secoli alla famiglia Carafa della Spina